L'NBA Development League All-Star Game 2017 svoltosi a New Orleans nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2017, ha visto la vittoria finale degli East All Stars sui West All Stars per 105 a 100.

Quinn Cook, dei Canton Charge, è stato nominato MVP della partita.

Sabato

Three-Point Shootout

 Pierre Jackson, Texas Legends
 Gabe York, Erie BayHawks
 Scott Wood, Santa Cruz Warriors

 Kevin Murphy, Grand Rapids Drive
 Devondrick Walker, Delaware 87ers
 Reggie Hearn, Reno Bighorns

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 John Jordan, Raptors 905
 Alex Poythress, Fort Wayne Mad Ants
 Alfonzo McKinnie, Windy City Bulls

 Troy Williams, Iowa Energy
 Derek Cooke, Northern Arizona Suns
 Trahson Burrell, Long Island Nets

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

East All Stars

West All Stars

Voci correlate
 NBA Development League 2016-2017
 NBA All-Star Weekend 2017

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2017
All-Star Game 2017